Батеньков — русская фамилия. Известные носители:
 Батеньков, Гавриил Степанович (1793—1863) — декабрист, писатель.
 Батеньков, Юрий Иванович (1941—2000) — специалист в области акустики и радиолокации, лауреат Государственной премии СССР.